Ayios Yeoryios kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,26, long 33,86), 
 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,81, long 32,90), 
 Ágios Geórgios (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,78, long 32,65),

Grekland 

 Áyios Yeóryios (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar